dipropylotryptamina
 dpt – dawny symbol dioptrii
 DPT – szczepionka przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi